Lambinus ist der Familienname folgender Personen:

 Dionysius Lambinus (1520–1572), französischer Humanist, Philologe und Gelehrter, siehe Denis Lambin
 Uwe Lambinus (1941–2019), deutscher Politiker (SPD)